GB3 Championship, poprzednio BRDC Formula 4 Championship (2013–2015) i BRDC British Formula 3 Championship (2016–2021) – klasa wyścigów samochodów jednomiejscowych, odbywająca się w Wielkiej Brytanii pod patronatem British Racing Drivers’ Club.

Historia 
Od 2006 roku organizatorem brytyjskiej serii o nazwie „Formuła 4” był 750 Motor Club. W 2012 roku firma MotorSport Vision stała się właścicielem praw do tej nazwy i wraz z British Racing Drivers’ Club utworzyła mistrzostwa o nazwie BRDC Formula 4 Championship.

W 2016 roku przemianowano serię na BRDC British Formula 3 Championship. Następnie w sierpniu 2021 roku seria ponownie zmieniła nazwę na GB3 Championship ze względu na dążenie FIA do ograniczenia wykorzystywania nazwy Formuły 3 .

Mistrzowie

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii 

Formuła 4 BRDC
Sporty motorowe w Wielkiej Brytanii